Бертис-Арана ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альто-Бидасоа. Занимает площадь 38,8 км². Население — 676 человек (на 2006 год). Расстояние до административного центра провинции — 50 км. Располагается на реке Бидасоа.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Наварры